Maxis (hypermarkt), een voormalige hypermarktketen
Maxis Muiden, een winkelcentrum dat voortgekomen is uit een filiaal van de keten
Maxis (computerspelbedrijf), een voormalig computerspelbedrijf dat vooral bekend is van Sim-spellen